Oppenheimer est un patronyme d'origine allemande, dérivé du nom de la ville d'Oppenheim dans le palatinat du Rhin.

Patronyme 
Oppenheimer peut désigner les deux familles suivantes :
 Famille Oppenheimer, dynastie de banquiers, diplomates et Juifs de cour d'origine ashkénaze allemande. 
 Samuel Oppenheimer, banquier et fondateur d'une dynastie de Juifs de cour (Hofjuden).
 Joseph Süss Oppenheimer, cousin du précédent, plus connu comme .
 David Oppenheimer, descendant de Samuel, grand-rabbin de Prague.
 Famille Oppenheimer, dynastie sud-africaine d'entrepreneurs miniers et de magnats du diamant, dont sont issus :
 Sir Ernest Oppenheimer, entrepreneur dans le secteur de l'or et des diamants.
 Harry Frederick Oppenheimer, fils du précédent, magnat de l'or et du diamant.
 Nicky Oppenheimer, fils du précédent.

 
 Alan Oppenheimer (1930-), acteur américain ;
 Edward Phillips Oppenheimer, écrivain britannique de roman d'espionnage, né à Londres en 1866 ;
 Frank Oppenheimer, physicien américain, frère de Robert Oppenheimer, fondateur de l'Exploratorium de San Francisco ;
 Franz Oppenheimer, sociologue allemand ;
 Georg Oppenheimer (1805-1884), théoricien du droit allemand ;
 Jess Oppenheimer (1913-1988), scénariste et producteur américain ;
 Joshua Lincoln Oppenheimer, réalisateur américain basé à Londres ;
 Maximillian Oppenheimer, connu sous le pseudonyme de Max Ophüls, réalisateur allemand ;
 Max Oppenheimer (1885-1954), artiste peintre allemand ;
 Robert Oppenheimer (1904-1967), physicien américain et directeur scientifique du Projet Manhattan, il est considéré comme le « père de la bombe atomique » ;
 Sean Oppenheimer (1967-), homme d'affaires et homme politique nauruan ;
 Stephen Oppenheimer, médecin et chercheur britannique né en 1947.

Œuvres 

 Oppenheimer, une série télévisée produite par la BBC ;
 Oppenheimer, un film de Christopher Nolan prévu pour 2023, biopic de Robert Oppenheimer.

Robert Oppenheimer 
Robert Oppenheimer a donné son nom à plusieurs théories en physique :
 Approximation de Born-Oppenheimer ;
 Limite d'Oppenheimer-Volkoff ;
 Processus Oppenheimer-Phillips.

Il a également fait l'objet d'une procédure judiciaire aux États-Unis : 
 Audition de sécurité de J. Robert Oppenheimer.

Autres 
 Oppenheimer, un diamant remarquable nommé en mémoire de Sir Ernest Oppenheimer.

Voir aussi 
 Oppenheim, une ville allemande ;
 Syndrome d'Oppenheim.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif